hrabstwo Comanche (ang. Comanche County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Comanche (ang. Comanche County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Comanche (ang. Comanche County) w USA, w stanie Teksas